Trichovalva ledereri är en fjärilsart som beskrevs av Hans Georg Amsel 1956. Trichovalva ledereri ingår i släktet Trichovalva och familjen Crambidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
ledereri